Municipio de Golden Valley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Golden Valley (condado de Rutherford, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Rutherford.
 Municipio de Golden Valley (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Williams.
 Municipio de Golden Valley (condado de Roseau, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Roseau.